Brenta (Varese), een gemeente in de Italiaanse provincie Varese
Brenta (Dolomieten), een bergmassief in de Dolomieten, ten noordwesten van Trente
Brenta (rivier), een rivier in Noord-Italië
Brentakanaal, een gekanaliseerde tak in de benedenloop van de Brenta (rivier), in de Italiaanse regio Veneto
Canale di Brenta, een vallei waar de bovenloop van de Brenta stroomt
Brenta (metrostation)